RSH steht für:
 ein Protokoll zum Starten von Kommandos und Programmen auf anderen UNIX-Rechnern, siehe Remote Shell
 einen privaten Radiosender aus Kiel, siehe Radio Schleswig-Holstein
 RSH-Stahl bezeichnet eine Gruppe nichtrostender Stähle, die rost-, säure- und hitzebeständig sind.
 RSH ist die Abkürzung für den „Rettungsspezialist Helikopter“, einem speziell ausgebildeten Mitglied der Alpinen Rettung Schweiz
 RSH wird mitunter als Abkürzung für Reichssicherheitshauptamt verwendet
 Russian Mission Airport (IATA-Code), Flughafen in Alaska

RSH